Peromyscus maniculatus és una espècie de rosegador de la família dels cricètids originari de Nord-amèrica. S'estén per tot Nord-amèrica a excepció del sud-est dels Estats Units i l'extrem nord del continent. És un conegut portador de l'hantavirus, que pot ser transmès als éssers humans.

Mamífers dels Estats Units

Mamífers del Canadà
maniculatus